Школа № 1329 (Центр образования № 1329) — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы. Расположена в районе Тропарёво-Никулино Западного административного округа. Школа № 1329 была открыта 1 сентября 2004 года. Здание построено по индивидуальному проекту. В 2015 году к школе № 1329 была присоединена школа № 1308 с углублённым изучением английского и немецкого языка, открытая в 2002 году.

Образование 
По состоянию на 2015 год, школа предоставляет начальное, основное и среднее общее образование. Работает в режиме полного дня. Учащиеся принимают участие в различных олимпиадах. В 2013—2014 годах они показали хорошие результаты на международных олимпиадах по физике и математике. В 2014 году сайт центра образования № 1329 стал лидером в общероссийском рейтинге школьных сайтов. В 2014 году школа № 1329 была объединена со школой № 1308.

Здание школы 
В 2000 году по заданию Правительства Москвы и Департамента образования группа архитекторов начала разработку экспериментального проекта здания школы, которое бы позволило «предоставлять расширенные образовательные услуги на современном уровне с учетом инженерно-технических возможностей здания». Много внимания было решено уделить занятиям спортом. Торжественное открытие новой школы № 1329 состоялось 1 сентября 2004 года в присутствии мэра Москвы Юрия Лужкова. На церемонии он сказал: «Эта школа построена по самому удивительному и современному проекту, — таких школ нет больше ни в Москве, ни вообще в России». Потом градоначальник провёл для детей урок, посвящённый будущему 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вице-мэр Москвы Валерий Шанцев провёл для первоклассников «олимпийский» урок.

Авторы проекта здания — архитекторы Ю. Богаевская, Н. Лютомский, Г. Сандомирский, С. Миндрул. Общая площадь школы — 22 тысячи м². Она рассчитана на 720 учеников — это 24 класса начальной, средней и старшей школы. Главной особенностью школы является физкультурно-оздоровительный комплекс, выделенный в отдельный блок. В него входят многофункциональный спортивный зал, два бассейна, тренажёрный зал и гимнастические залы. Физкультурой в этой школе могут заниматься 4 класса одновременно. Кроме того, имеется столовая на 240 персон, библиотека и актовый зал. Здание имеет 3 этажа, фасад облицован деревом.
За разработку и реализацию проекта школы № 1329 коллектив архитекторов был удостоен премии города Москвы 2007 года.

Структура 
 Дошкольное отделение № 1 (улица Академика Анохина, 12к5).
 Дошкольное отделение № 2 (проезд Олимпийской Деревни 8к1).
 Дошкольное отделение № 3 (проезд Олимпийской Деревни 8к2).
 Школьное отделение № 1 (Никулинская улица, 10).
 Школьное отделение № 2 (улица Академика Анохина, 2к5) — бывшая школа № 1308.

Положение в рейтингах 
Школа № 1329 регулярно входит в рейтинги лучших школ Москвы, составленные департаментом образования по результатам образовательной деятельности:

В рейтинге 500 лучших школ России, составленном в октябре 2015 года Московским центром непрерывного математического образования при поддержке Министерства образования и науки РФ, школа № 1329 оказалась на 8 месте. В аналогичном списке, составленном в 2017 году, школа опустилась на 11 место.

До объединения со школой № 1329, школа № 1308 также входила в рейтинги лучших школ Москвы:

Примечания

Литература 
 Школа в Тропарёво-Никулино. // Проект Россия. 2004. — № 33. — С. 72-76.

Школы Москвы
Тропарёво-Никулино